Мотиль () — поширена назва червоподібних червоних личинок комарів родини Chironomidae і Tendipedidae, що досягають довжини в кілька сантиметрів. Використовується в акваріумістиці як корм акваріумних риб.

Живе в мулі зарослих рослинами ставків, озер і струмків, риючись в якому знаходить собі корм, тобто є бентосним організмом.

Комарі відкладають яйця у воду, з яких виводяться майже безбарвні личинки, які після линяння набувають червоного кольору завдяки гемоглобіну, що містяться в гемолімфі. Завдяки виділенням слинних залоз личинки склеюють частинки мулу в своєрідну трубку, в якій і живуть, висуваючи з неї передню частину. Дозрівши, личинки обертаються в лялечку і через деякий час піднімаються до поверхні води. З лялечок вилітають комарі. Імаго представників роду Chironomus мають скорочений ротовий апарат, не харчуються і живуть всього кілька днів — період достатній для того, щоб злучитися і знову відкласти яйця.

Використання 
Мотиль застосовується в рибальстві для насадки при ловлі риби.

В акваріумістиці використовується як корм акваріумних риб в живому або замороженому (при необхідності тривалого зберігання) виді. Довго зберігається у холодильнику, без води, на мокрій лляній тканині або змішаний зі спитим чаєм. Шар повинен бути не товщий 1 см. 3а вмістом поживних речовин перевершує коретру і трубочник. Особливо цінується мотиль невеликого розміру.

Посилання 
 Мотыль (Chiromomidae)  

Личинки
Акваріумний корм
Стадії розвитку комах